Франси́с Буйо́н (; р. 17 октября 1975, Нью-Йорк, США) — бывший американский хоккеист. Играл на позиции защитника. Завершил карьеру игрока в 2015 году. Обладатель Кубка Шпенглера в 2014 году в составе клуба «Женева-Серветт».

На драфте НХЛ не выбирался. 28 июня 1998 года как свободный агент подписал контракт с «Монреаль Канадиенс». 4 октября 2002 года приобретён с драфта отказов командой «Нэшвилл Предаторз». 25 октября 2002 года был возвращён в «Монреаль Канадиенс».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1991-92  Montreal-Bourassa           QMAAA  42    2    5    7   48   9   1   0   1   6
1992-93  Laval Titan                 QMJHL  46    0    7    7   45  --  --  --  --  --
1993-94  Laval Titan                 QMJHL  68    3   15   18  129  19   2   9  11  48
1994-95  Laval Titan College Franc   QMJHL  72    8   25   33  115  20   3  11  14  21
1995-96  Granby Predateurs           QMJHL  68   11   35   46  156  21   2  12  14  30
1996-97  Wheeling Nailers            ECHL   69   10   32   42   77   3   0   2   2  10
1997-98  Quebec Rafales              IHL    71    8   27   35   76  --  --  --  --  --
1998-99  Fredericton Canadiens       AHL    79   19   36   55  174   5   2   1   3   0
1999-00  Montreal Canadiens          NHL    74    3   13   16   38  --  --  --  --  --
2000-01  Quebec Citadelles           AHL     4    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2000-01  Montreal Canadiens          NHL    29    0    6    6   26  --  --  --  --  --
2001-02  Quebec Citadelles           AHL    38    8   14   22   30  --  --  --  --  --
2001-02  Montreal Canadiens          NHL    28    0    5    5   33  --  --  --  --  --
2002-03  Nashville Predators         NHL     4    0    0    0    2  --  --  --  --  --
2002-03  Hamilton Bulldogs           AHL    29    1   12   13   31  --  --  --  --  --
2002-03  Montreal Canadiens          NHL    20    3    1    4    2  --  --  --  --  --
2003-04  Montreal Canadiens          NHL    73    2   16   18   70  11   0   0   0   7
2004-05  Leksands IF                 Swe-1  21    6   12   18   34
2005-06  Montreal Canadiens          NHL    67    3   19   22   34   6   1   2   3  10
2006-07  Montreal Canadiens          NHL    62    3   11   14   52  --  --  --  --  --
2007-08  Montreal Canadiens          NHL    74    2    6    8   61   7   1   2   3   4
2008-09  Montreal Canadiens          NHL    54    5    4    9   53   1   0   0   0   0
2009-10  Montreal Canadiens          NHL    81    3    8   11   50   6   0   0   0   6
2010-11  Montreal Canadiens          NHL    44    1    9   10   27  --  --  --  --  --
---------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        610   25   98  123  448  31   2   4   6  27

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Лаваль Титан»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки «Фредериктон Канадиенс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Квебек Цитаделлс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Незадрафтованные игроки НХЛ